U.S. Marshals o U.S. Marshal può significare:

United States Marshals Service – agenzia federale di polizia federale del governo statunitense

Cinema 
U.S. Marshals - Caccia senza tregua (U.S. Marshals) – film del 1998 diretto da Stuart Baird

Televisione 
U.S. Marshal – nome della serie televisiva statunitense Sheriff of Cochise della terza e quarta stagione (1958-1960)